Staatkundig Gereformeerde Partij (fortkortes: SGP) (dansk: Reformerede Politiske Parti) er et hollandsk konservativt parti, som bygger på en traditionel opfattelse af calvinisme. SGP er det ældste stadig aktive politiske parti i Holland, og har aldrig været med til at danne regering.

Historie 
SGP blev dannet i april 1918 af flere udbrydere fra Anti-Revolutionaire Partij, som ikke støttede kvinders valgret, som de i Holland fik i 1917. Det lykkedes ikke SGP at blive valgt ind i deres første valg i 1918, men de vandt en enkel plads i parlamentet i 1922. I løbet af 1920'erne og 1930'erne balancerede SGP mellem at have 2 og 3 medlemmer af parlamentet.

Under den tyske besættelse af Holland under anden verdenskrig, var SGP partiformanden Gerrit Hendrik Kersten sympatisk overfor nazisterne, og han fik efter krigen permanent fjernet sin plads i parlamentet for at have være sympatisk overfor tyskerne.

Efter krigen fortsatte SGP, under nyt lederskab, med at ligge omkring 2-3 pladser i parlamentet. SGP har konsekvent, til og med i dag, vundet mellem 2 og 3 pladser ved hvert valg siden 1925.

Ved Europa-Parlamentsvalget 1984 vandt SGP for første gang en plads i Europaparlamentet.

I 2005 kom SGP i problemer, da byretten i Haag dømte, at det var imod FN's kvindekonvention, samt den hollandske grundlov, at partiet ikke tillod kvindelige medlemmer. Statsrådet i Holland valgte dog, at gå imod denne dom. SGP valgte dog selv ved deres årsmøde i 2006, at tillade kvindelige medlemmer i partiet. De tillod dog stadig ikke kvinder at være kandidater. Det blev de imidlertid tvunget til i 2010, da højesteretten dømte, at SGP skulle tillade kvindelige kandidater. I 2014 blev Lilian Janse valgt som den første kvinde i SGPs historie ved lokalvalget i Vlissingen.

Ved seneste parlamentsvalget i 2021 vandt SGP 3 pladser i underhuset.

Valgresultater

Referencer

Eksterne henvisninger 

Etableret i 1918
Politiske partier i Nederlandene